Гилбертсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гилбертсон, Брайан — президент металлургического холдинга «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» (СУАЛ) с 2004 по 2007 годы.
 Гилбертсон, Харрисон (род. 1993) — австралийский актёр.